Алекса́ндр Кривцо́в:
 Кривцов, Александр Иванович (1784—1851) — генерал-лейтенант; Георгиевский кавалер.
 Кривцов, Александр Сергеевич (1868—1910) — русский правовед и педагог.
 Кривцов, Александр Станиславович (1950—2019) — советский и украинский государственный деятель и деятель местного самоуправления.